Christian Günther von Schwarzburg ist der Name folgender Personen:

  Günther XLI. von Schwarzburg-Arnstadt (1529–1583), Graf der Grafschaft Schwarzburg und Graf von Schwarzburg-Arnstadt